Антон Филиппов:
 Филиппов, Антон Валерьевич (род. 1986) — узбекский шахматист.
 Филиппов, Антон Викторович — советский механизатор, Герой Социалистического Труда.